Con Todos Menos Conmigo foi o quinto single da banda mexicana Timbiriche, lançado em 1987, do álbum Timbiriche VII. Foi o quarto single a atingir a primeira colocação nas paradas mexicanas.

Descrição 
A letra da música fala de um rapaz que rejeita uma moça que não o leva a sério, que zomba de seus sentimentos, que o faz o mesmo com qualquer garoto que ela conhece.

A canção foi uma grande novidade para o público pelo fato de ser cantada apenas pelos rapazes: Erik Rubín, Diego Schoening e Eduardo Capetillo. Provavelmente por isso se deve o grande êxito da canção.

Foi composta por Roberto Guido Vitale e arranjada por Kiko Campos.

Recepção 
Devido ao costume das moças cantarem a maioria das músicas, Con Todos Menos Conmigo tornou-se sucesso com esse arranjo inédito, de deixar a música para os rapazes.

Inicialmente a música teve a letra ajustada com o verso "E quiere hacer el amor", que foi modificada para "E buscas ser amor". Críticos consideraram o verso original impróprio para os adolescentes cantarem.

A música fez tanto sucesso que se tornou presença obrigatória na playlist da turnê. O canal de televisão VH1 a classificou em 37º lugar na lista das 100 Grandiosas Canções dos Anos 80's em Espanhol, em dezembro de 2007.

Atingiu também boa colocação em outros países, como a Argentina e Brasil. No caso do Brasil, a boy band brasileira Dominó em 1988 regravou a música em português, tornando-a também um sucesso em território brasileiro. O tema foi o mesmo e a letra permaneceu fiel à original.

Vídeoclipe 
O vídeo começa mostrando os rapazes Erik, Eduardo e Diego em pontos diferentes da cidade, depois eles se encontram com as moças (Thalía, Alix, Mariana e Paulina) em um clube onde terminam de cantar a música. Enquanto eles cantam, a câmera foca na pista de dança onde outra garota vivencia a letra da música: ela tentando conquistar vários rapazes, mas no final, ficando sozinha.

Posições 
Argentina - #1
Brasil - #1
México - #1 (México Top 100)

Singles de 1987
Canções de 1987
Canções em castelhano
Singles lançados pela Fonovisa Records